IXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kailashahar (India)